Улза́р () — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Верхнеторейское».

География 
Расположено в межгорной долине, на южном макросклоне хребта Малый Хамар-Дабан, на левом берегу реки Торей (левый приток Джиды), при впадении в неё речки Зун-Торей, в 12 км к северу от центра сельского поселения, села Верхний Торей, и в 65 км к северо-западу от районного центра — села Петропавловка.

В 25 км к северу от села, по другую сторону хребта Малый Хамар-Дабан, находится горное озеро Таглей.

История 
В 1931 году была открыта школа. Первым учителем был Баинов Дамче Мункуевич, уроженец села Верхний Бургалтай.

24 октября 2004 года открыты и освящены субурганы в местности Яргайта и в селе Улзар.

Население

Инфраструктура 
 фельдшерско-акушерский пункт
 сельский клуб
 начальная школа

Экономика 
Основные занятия населения — ведение личных подсобных хозяйств, охота, сбор дикоросов.

Достопримечательности 
 Этнопоселение Улзар
 Горное озеро Таглей

Известные люди 
 Дугаржап Цыренович Дашиев (1939—2003) — оперный певец, Народный артист СССР, родился в Улзаре.
 Гэлэг Жамца Цэвэгийн — религиозный деятель, учёный-астролог, математик
 Цыдыпова, Любовь Цыбановна ― российская бурятская артистка, Заслуженная артистка Республики Бурятия, актриса Бурятского театра драмы имени Х. Н. Намсараева.

Литература

Справочники 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство "Время странствий", 2011

Примечания

Ссылки 
 Улзар на сайте "Родное село"
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района